Bratþáls kan syfta på följande platser:

Island 

 Bratþáls (berg), Austurland, 
 Bratþáls (kulle), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar